Essen steht für:
 Essen, Nahrungsaufnahme, siehe Ernährung des Menschen
 Essen als Kollektivum für (feste) Nahrung
 Essen, zubereitete Speise, siehe Gericht (Speise)
 Essen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Stift Essen, das der Stadt Essen namensgebende Stift
 Bistum Essen
 Von Essen Bank, Finanz- und Bankunternehmen
 (133243) Essen, Asteroid

Adelsgeschlechter:
 Essen (Adelsgeschlecht, Arnsberg), westfälisches Adelsgeschlecht aus Arnsberg
 Essen (Adelsgeschlecht, Essen), westfälisches Adelsgeschlecht aus Essen an der Ruhr, das auch in das Baltikum und nach Schweden kam
 Essen (Adelsgeschlecht, Greifswald), pommersches Adelsgeschlecht aus Greifswald
 Essen (Adelsgeschlecht, Oldenburger Land), niedersächsisches Adelsgeschlecht aus Essen (Oldenburg)
 Essen (Adelsgeschlecht, Orrisaar und Naukschen), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht, das sich auch nach Schweden und Russland ausbreitete
 Essen (Adelsgeschlecht, Wittmund), niedersächsisches Adelsgeschlecht aus Wittmund
 Essen (Adelsgeschlecht, Zellie), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht, das sich auch nach Schweden und Finnland ausbreitete
 Essen-Stenbock-Fermor, russisch-schwedisches Grafengeschlecht, Agnaten der schwedischen Stenbock

Essen ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Essen, Stadt im Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen
 Essen (Oldenburg), Gemeinde in Niedersachsen
 Essen (Asendorf), Ortsteil der Gemeinde Asendorf, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Bad Essen, Gemeinde in Niedersachsen

in den Vereinigten Staaten:
 Essen (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Essen (Nebraska), im Burt County
 Essen (Pennsylvania), im Allegheny County
 Essen Plaza, im East Baton Rouge Parish, Louisiana
 Essen South, im East Baton Rouge Parish, Louisiana

in anderen Ländern:
 Essen (Barneveld), Ortsteil von Barneveld, Niederlande
 Essen (Haren), Ortsteil von Haren (Groningen), Niederlande
 Essen (Belgien), Gemeinde in der Provinz Antwerpen, Belgien
 Essen (Ukraine) (ukrainisch Есень), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Ukraine

Siehe auch:

 Essener, eine vermutete religiöse Gruppe im antiken Judentum
 Essenius
 Esen
 Esse